5150 steht für:
 den IBM 5150, den ersten IBM-PC
 5150 (Triathlon), eine Wettkampfserie über die olympische Distanz
 section 5150, die in der kalifornischen Gesetzgebung die zwangsweise Einweisung in die Psychiatrie regelt
 5150 (Album), ein Album von Van Halen aus dem Jahr 1986
 Peavey 5150, einen Gitarrenverstärker